Владыкинская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Владыкинская волость (Клинский уезд) — в составе Московской губернии (существовала в 1921—1929)
 Владыкинская волость (Чембарский уезд) — в составе Пензенской губернии
 Владыкинская волость (Сердобский уезд) — в составе Саратовской губернии